Белорусская католическая церковь:
 Латинский обряд:
 Минско-Могилёвский архидиоцез — католическая епархия (диоцез) в Белоруссии с центром в Минске.
 Витебский диоцез — католическая епархия (диоцез) в Белоруссии с центром в Витебске.
 Гродненский диоцез — католическая епархия (диоцез) в Белоруссии с центром в Гродно.
 Пинский диоцез — католическая епархия (диоцез) в Белоруссии с центром в Пинске.
 Византийский обряд:
 Белорусская грекокатолическая церковь — восточнокатолическая церковь «своего права» католиков, исповедующих византийский обряд на территории Белоруссии.